Дюрфор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Дюрфор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн